Alfred Damon Runyan – scrittore e giornalista statunitense
 Jon Runyan – politico statunitense e giocatore di football americano
 Jon Runyan Jr. – giocatore statunitense di football americano
 Rachael Runyan – vittima di infanticidio a Sunset, Utah, USA